Josef Gruber – medico austriaco (1827–1900)
Josef Gruber – teologo austriaco, vicario generale di Sankt Pölten (1848–1929)
Josef Gruber – compositore e organista austriaco (1855–1933)
Josef Gruber – politico austriaco (1867–1945)
Joseph Gruber detto Pepi – calciatore ed allenatore di calcio austriaco (1912-1967)
Josef Gruber – politico austriaco (1922-1980)
Josef Gruber – politico austriaco (1925–2013)
Josef Gruber – economista austriaco (1935–)